Rot und Blau ist der Titel folgender Filme:

 Rot und Blau (2003), deutscher Film von Rudolf Thome
 Rot und Blau (2012) (Originaltitel Il rosso e il blu), italienischer Film von Giuseppe Piccioni